

Personnalités 

 Aron Haber Beron (1908-1933), artiste peintre franco-polonais ;
 Émile Béron (1896-1966), homme politique français, député ;
 Grégory Beron (né en 1989), joueur professionnel français de hockey sur glace.

Lieux 

 Le Béron, cours d'eau français, affluent de l'Allier ;
 Le Béron, cours d'eau français, affluent de la Mayenne ;
 Saint-Béron, commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.